Regia – attività di direzione durante la produzione di un'opera audiovisiva
 Regia cinematografica
 Regia teatrale
 Regia televisiva
 Regia radiofonica
 Règia – attinente alla monarchia (es. Accademia Regia, Regia Marina, ecc.)
 Règia – edificio del Foro Romano
 Règia – tipo di monopolio o privativa dello Stato per lo svolgimento di una particolare attività di natura finanziaria, quale la riscossione di tributi ()
 Regia – specifico ruolo o particolare comparto in uno sport di squadra